Carabia se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 José Pérez Carabia
 José Perez Carabia